

Austria 
 Salzburg, in italiano Salisburgo – città statutaria capoluogo del Land del Salisburghese 
 Land Salzburg, in italiano Salisburghese – stato federato austriaco
 Distretto di Salzburg-Umgebung – distretto del Salisburghese

Francia 
 Salzburg, oggi Château-Salins – comune del dipartimento della Mosella (Lorena)

Germania 
 Salzburg – comune del circondario Westerwaldkreis (Renania-Palatinato)

Romania 
 Salzburg, oggi Ocna Sibiului – comune del distretto di Sibiu.